Новое Панино — название населённых пунктов:

Россия 
 Новое Панино — деревня в Кадомском районе Рязанской области.
 Новое Панино — деревня в Первомайском районе Ярославской области.